Епархия Тете () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Тете, Мозамбик. Юрисдикция епархии Тете распространяется на провинцию Тете. Епархия Тете входит в митрополию Бейры. Кафедральным собором епархии Тете является церковь Святого Иакова Великого.

История 
6 мая 1962 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу Quae verba, которой учредил епархию Тете, выделив её из епархии Бейры (сегодня — Архиепархия Бейры). Первоначально епархия Тете являлась суффраганной по отношению к архиепархии Лоренсу-Маркиша (сегодня — Архиепархия Мапуту).

4 июня 1984 года епархия Тете вошла в состав церковной провинции Бейры.

Ординарии епархии 
 епископ Félix Niza Ribeiro (20.12.1962 — 19.02.1972) — назначен епископом Жуан-Белу;
 епископ Augusto César Alves Ferreira da Silva C.M. (19.02.1972 — 31.05.1976);
 епископ Paulo Mandlate S.S.S. (31.05.1976 — 18.04.2009);
 епископ Inácio Saure I.M.C. (12.04.2011 — по настоящее время).

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Quae verba, AAS 55 (1963), стр. 215

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Мозамбика